Sub numele Ammonius sunt cunoscute mai multe personalități ale lumii antice, dintre care:
 Ammonius din Alexandria, filozof creștin care a trăit prin secolul al III-lea d.Hr.
 Ammonius Saccas, filozof grec care a trăit prin secolul al III-lea d.Hr.
 Ammonius Herminae (c. 440-c. 520), filozof grec, discipol al lui Proclus.